«Лашын» () — казахстанский футбольный клуб из города Каратау. Основан в 2009 году под названием ОСШИОСД в городе Тараз. До этого в 2008 году выигрывает любительскую Вторую лигу Казахстана, финальный турнир проходил в Таразе. С сезона-2010 выступал под названием «Лашын» ("Сапсан"), с 2011 года стал представлять Каратау.

15 июля 2015 года был продан на торгах менее, чем за 500 долларов. Однако новый владелец отказался содержать клуб.

Статистика

Примечания 

Спортивные клубы Каратау
Футбольные клубы Казахстана, прекратившие существование